Dorena ist der Name zweier Ortschaften in den USA:
 Dorena (Missouri), im Mississippi County im US-Bundesstaat Missouri
 Dorena (Oregon), im Lane County im US-Bundesstaat Oregon